Цыганская кухня — кухня этнических цыган, не обладающая чётким набором характеристик и правил. Считается изменчивой и находится под кулинарным влиянием стран, где этнические цыгане жили на протяжении многих веков, среди которых в том числе принята европейская кухня. Цыгане происходят с Индийского субконтинента, поэтому влияние на их кухню также оказала Индия и страны Южной Азии. Кухня цыган имеет сходство с венгерской, ашкеназской еврейской, восточноевропейской, румынской кухней. Кухня цыган-мусульман находится под влиянием балканской и турецкой кухни.

Обзор 
Блюда цыган обычно делаются острыми и пряными с использованием специй, таких как паприка, чеснок и сладкий перец. Картофель также является одним из основных продуктов в их рационе. Традиционный цыганский десерт — пирого. Рецепт состоит из яиц, изюма, грецких орехов, ананаса, сахара, сливочного масла, яичной лапши и творога. Ещё одно традиционное блюдо, которое готовят цыгане, — это сарма, салмайя или содмай, которые готовят из капусты, фаршированной мясом и рисом. Цыгане едят блюда из фаршированного перца, особенно по праздникам и особым случаям. Цыгане также готовят пуфе (из жареной муки), харицу (жареный кукурузный хлеб), богачу (испеченный хлеб) и хаимоко (блюдо из кроличьего мяса). Они подают еду с кафа (кофе) и чао (чаем) с сахаром и молоком или фруктами, такими как клубника, ломтики персика, ломтики яблока или лимона. Цыгане верят, что некоторые продукты благоприятны и приносят удачу (baxt). Американские цыгане считают красный перец, чёрный перец, соль, уксус, чеснок, лук и принесённое в жертву животное, такое, как ягнёнок, счастливой пищей. В Мариборе есть цыганский ресторан Romani Kafenava. Некоторые странствующие европейские цыгане готовят рагу из ежа.

Список цыганских блюд 
 Фаршированный перец
 Пуфе
 Педого
 Харица
 Хаймоко или химоко
 Гуляш
 Цыгантуру
 Богача
 Цыганпечене
  или содмай
 Сакс Сукло
 
 Запечённый ёж
 Мамалыга
 Голубцы
 Савиако
 Гушвада (сырный штрудель)
 Шницель

Примечания 

Кухни народов мира
Культура цыган